Круль — фамилия. Известные носители:
 Круль, Александра (род. 1990) — польская сноубордистка, выступающая в сноуборд-кроссе и параллельных дисциплинах. 
 Круль, Владислав (1907—1991) — польский футболист (полузащитник), хоккеист и тренер.
 Круль, Здзислав (1935—2010) — католический священник, постулатор беатификационного процесса блаженного Ежи Попелюшко.
 Круль, Леонид Янович (1923—1997) — уфимский художник-живописец, член Союза художников СССР (России) c 1961 года.
 Круль, Никола (в монашестве Нектарий; 1879—1966) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Дабро-Босанский.

См. также 
 
 «Крулл» — американский фильм 1983 года.